Crossfire (banda)
Crossfire (filme)
CrossFire (jogo eletrônico)
AMD CrossFire

Desambiguação